Ödenwaldstetten steht für:
 Ödenwaldstetten (Film), einen deutschen Dokumentarfilm von Peter Nestler
 Ödenwaldstetten (Hohenstein), ein Dorf in der Gemeinde Hohenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg